Schroder ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Schroder (1933–2019), britischer Bankier
 Leonie Schroder (* 1974), britische Milliardenerbin
 Ricky Schroder (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent

Schroder steht für:

 Schroders plc, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft
 Schroder & Co Bank AG, eine Schweizer Privatbank

Siehe auch:
 Schrøder
 Schröder (Begriffsklärung)